Targa Florio 1930 je bila šesta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1930. Odvijala se je 4. maja 1930 na italijanskem cestnem dirkališču Circuito Madonie. Dirkači so štartali v časovnem intervalu.

Rezultati

Dirka 

|-
| 1 || 30 ||  Achille Varzi || S.A. Alfa Romeo || Alfa Romeo P2 || 5 || 6:55:16,6
|-
| 2 || 22 ||  Louis Chiron || Automobiles Ettore Bugatti || Bugatti Type 35 B || 5 || + 1:49,0
|-
| 3 || 46 ||  Caberto Conelli || Automobiles Ettore Bugatti || Bugatti Type 35 B || 5 || +7:57,4
|-
| 4 || 44 ||  Giuseppe Campari || S.A. Alfa Romeo || Alfa Romeo 6C 1750 || 5 || +8:38,6
|-
| 5 || 40 ||  Tazio Nuvolari || S.A. Alfa Romeo || Alfa Romeo 6C 1750 || 5 || +17:46,4
|-
| 6 || 4 ||  Giuseppe Morandi || Officine Meccaniche || OM 665 || 5 || +23:05,6
|-
| 7 || 42 ||  William Grover-Williams Albert Divo|| Automobiles Ettore Bugatti || Bugatti Type 35 B || 5 || +24:35,6
|-
| 8 || 20 ||   Ernesto Maserati || Oficine Alfieri Maserati || Maserati 26B || 5 || +33:56,8
|-
| 9 || 18 ||  Guido d'Ippolito || Privatnik || Alfa Romeo 6C 1500 || 5 || +34:02,6
|-
| 10 || 12 ||  Ferdinando Minoia || Officine Meccaniche || OM 665 || 5 || +37:52,6
|-
| 11 || 2 ||  Baconin Borzacchini || Oficine Alfieri Maserati || Maserati 26M || 5 || +40:04,4
|-
| 12 || 4 ||  Ottakar Bittmann || Privatnik || '''Bugatti Type 35 C || 5 || +1:21:59,4
|-
| Ods || 24 ||  Amedeo Ruggieri || Officine Meccaniche || OM 665 || 3 || 
|-
| Ods || 6 ||  Albert Divo || Automobiles Ettore Bugatti || Bugatti Type 35B || 3 || Trčenje
|-
| Ods || 2 ||  Luigi Arcangeli || Oficine Alfieri Maserati || Maserati 26B || 1 || Trčenje
|-
| Ods || 26 ||  Renato Balestrero || Officine Meccaniche || OM 665 || 0 || 
|-
| Ods || 40 ||  Aymo Maggi || S.A. Alfa Romeo || Alfa Romeo 6C 1750 || 0 ||
|-
| DNA ||   ||  Luigi Fagioli || Oficine Alfieri Maserati || Maserati 26B ||  || 
|}

Viri

 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930